Tigil' – centro abitato della Kamčatka
Tigil' – fiume della Kamčatka
Tigil'skij rajon – rajon del kraj di Kamčatka